Peter Svensson kan avse

Peter Svensson (dansbandsmusiker)
Peter Svensson (fotbollsspelare)
Peter Svensson (musiker)
Peter Svensson (politiker)
Peter Svensson (speedwayförare)